Le Grau-d'Agde, quartier d'Agde dans l'Héraut
Le Grau-du-Roi, commune française du département du Gard

Voir aussi 
Grau